3-Фосфоглицератът (3PG) е важен биохимичен 3-въглероден метаболит, участващ както в процеса на гликолиза така и в цикъла на Калвин. Често е упоменаван като PGA в контекста на цикъл на Калвин.

Гликолиза

Цикъл на Калвин

Синтез на аминокиселини 
Глицерат-3-фосфата е предшественик на серин, от който могат да се получат впоследствие цистеин и глицин по пътя на хемоцистеиновия цикъл.

Гликолиза